XVIII. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  održalo se 2019. u Gwangju u Južnoj Koreji. Ovo sportsko natjecanje je održano pod pokroviteljsvom Svjetske organizacija vodenih športova (FINA) i Južnokorejske organizacija vodenih športova.

Sastavni dijelovi SP-a su:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2019.
 Svjetsko prvenstvo u daljinskom plivanju 2019.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2019.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2019.
 Svjetsko prvenstvo u ekstremnim skokovima u vodu 2019.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2019.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu za žene 2019.

Ljestvica

Izvori 

2019
Međunarodna športska natjecanja u Južnoj Koreji